Mistrzostwa Świata w Hokeju na Lodzie Elity 2006 odbyły się w Rydze w dniach 5 - 21 maja. Był to 70. turniej mistrzostw świata. Mecze rozgrywane były na Łotwie po raz pierwszy w historii.

W tej części mistrzostw uczestniczyło najlepsze 16 drużyn na świecie. System rozgrywania meczów był inny niż w niższych dywizjach. Najpierw odbyły się dwie fazy grupowe, a potem systemem pucharowym 8 drużyn walczyło o mistrzostwo. Najgorsze drużyny w pierwszej fazie grupowej grały między sobą o utrzymanie w fazie grupowej. Dwie najgorsze drużyny spadły do I dywizji.

Hale, w których odbywały się zawody:
 Arēna Rīga (o pojemności 10 500 miejsc)
 Skonto Arena (o pojemności 6 500 miejsc)

Mecze na terenie Polski można było oglądać w komercyjnych stacjach: Polsat Sport oraz Polsat Sport Extra.

Pierwsza faza grupowa 
Grupa A
5 maja 2006

7 maja 2006

9 maja 2006

Tabela

Lp. = lokata, M = liczba rozegranych spotkań, W = Wygrane, R = Remisy, P = Porażki, G+ = Gole strzelone, G- = Gole stracone, Pkt = Liczba zdobytych punktów

Grupa B
6 maja 2006

8 maja 2006

10 maja 2006

Tabela
Lp. = lokata, M = liczba rozegranych spotkań, W = Wygrane, R = Remisy, P = Porażki, G+ = Gole strzelone, G- = Gole stracone, Pkt = Liczba zdobytych punktów

Grupa C
6 maja 2006

8 maja 2006

10 maja 2006

Tabela

Lp. = lokata, M = liczba rozegranych spotkań, W = Wygrane, R = Remisy, P = Porażki, G+ = Gole strzelone, G- = Gole stracone, Pkt = Liczba zdobytych punktów

Grupa D
5 maja 2006

7 maja 2006

9 maja 2006

Tabela

Lp. = lokata, M = liczba rozegranych spotkań, W = Wygrane, R = Remisy, P = Porażki, G+ = Gole strzelone, G- = Gole stracone, Pkt = Liczba zdobytych punktów

Druga faza grupowa 
Grupa E
11 maja 2006

12 maja 2006

13 maja 2006

14 maja 2006

15 maja 2006

16 maja 2006

Tabela

Lp. = lokata, M = liczba rozegranych spotkań, W = Wygrane, R = Remisy, P = Porażki, G+ = Gole strzelone, G- = Gole stracone, Pkt = Liczba zdobytych punktów

Grupa F
11 maja 2006

12 maja 2006

13 maja 2006

14 maja 2006

15 maja 2006

16 maja 2006

Tabela

Lp. = lokata, M = liczba rozegranych spotkań, W = Wygrane, R = Remisy, P = Porażki, G+ = Gole strzelone, G- = Gole stracone, Pkt = Liczba zdobytych punktów

Walka o utrzymanie 
12 maja 2006

13 maja 2006

15 maja 2006

Tabela

Lp. = lokata, M = liczba rozegranych spotkań, W = Wygrane, R = Remisy, P = Porażki, G+ = Gole strzelone, G- = Gole stracone, Pkt = Liczba zdobytych punktów

Faza pucharowa

Ćwierćfinały 
17 maja 2006

18 maja 2006

Półfinały 
20 maja 2006

Mecz o 3. miejsce 
21 maja 2006

Finał

Statystyki 
 Klasyfikacja strzelców:
  Sidney Crosby - 8 goli
  Patrice Bergeron - 6 goli
  Aleksandr Owieczkin - 6 goli
  Dustin Brown - 5 goli
  Michaił Hrabouski - 5 goli
 Klasyfikacja asystentów:
  Petteri Nummelin - 11 asyst
  Patrice Bergeron - 8 asyst
  Sidney Crosby - 8 asyst
  Niklas Kronwall - 8 asyst
  Michael Nylander - 8 asyst
 Klasyfikacja kanadyjska: 
  Sidney Crosby - 16 punktów
  Patrice Bergeron - 14 punktów
  Petteri Nummelin - 14 punktów
  Niklas Kronwall - 10 punktów
  Aleksandr Owieczkin - 9 punktów
 Klasyfikacja +/-:  Stephane Robidas - +9
 Klasyfikacja skuteczności interwencji bramkarzy:  Fredrik Norrena - 95,08%
 Klasyfikacja średniej goli straconych na mecz bramkarzy:  Fredrik Norrena - 1,11

Nagrody 
 Nagrody indywidualne
Dyrektoriat turnieju wybrał trójkę najlepszych zawodników, po jednej na każdej pozycji:
 Bramkarz:  Johan Holmqvist
 Obrońca:  Niklas Kronwall
 Napastnik:  Sidney Crosby
 Najbardziej Wartościowy Zawodnik (MVP):  Niklas Kronwall

Skład gwiazd wybrany przez dziennikarzy:
 Bramkarz:  Andriej Miezin
 Obrońcy:  Timo Nummelin,  Niklas Kronwall
 Napastnicy:  Sidney Crosby,  David Výborný,  Aleksandr Owieczkin

Linki zewnętrzne 
 Mistrzostwa Świata 2006 na stronie iihf.com

Mistrzostwa Świata w Hokeju na Lodzie 2006
Sport w Rydze
Hokej na lodzie na Łotwie
2006 na Łotwie